«Самая старая оставшаяся в живых вдова конфедератов рассказывает…» () — мелодрама режиссёра , основанная на романе .

В 1994 году фильм выиграл четыре премии «Эмми», в том числе в номинации за «Лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме», которую получила актриса Сисели Тайсон.

Сюжет 
Героиня этого телевизионного фильма девяностолетняя Люси Марсден вспоминает свою жизнь, находясь в доме для престарелых. Воспоминания посвящены её мужу капитану Марсдену, последнему из оставшихся в живых конфедератов, умершему пятьдесят лет назад. Он ушёл на войну, тринадцатилетним мальчишкой, вместе со своим сверстником и лучшим другом Недом, убитым у него на глазах. Он был намного старше её, даже старше родителей, но она, не представляя толком, что именно такое супружеские обязанности, полюбила его за доброту, благородство и своего рода сохранившуюся детскость в его красивых серых глазах. Прошли годы, у них родилось много детей, но всю жизнь она знала, что её бородатый, респектабельный и старый уже муж так и не смог вернуться с войны, на всю жизнь оставшись тринадцатилетним в душе.

В ролях

Источники

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-мелодрамы США
Вдовство